Deux navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Utah :
 l', un cuirassé de la classe Florida en service de 1911 à 1932 ;
 l', un sous-marin nucléaire d'attaque de la  dont la construction a commencé en 2021.

Utah